Jeevasamadhi significa que los siddhas conocen el momento de su muerte con anticipación y en ese momento establecen un samadhi en el suelo y permanecen en él.  Entrar vivo en el samadhi se llama Jeevasamadhi. Los templos se construyen y adoran en estos lugares para los Siddhars que están así consagrados en la vida. Jeevasamadhi es una antigua práctica tradicional tamil que se ve en otras tradiciones como el budismo, el jainismo y el cristianismo.

Glosario 
Se llama Jeevasamadhi, que significa vivir el samadhi.

Korakar Siddhar ha alcanzado Jeevasamadhi en ocho lugares. 

Shiva lingam está consagrado en jeevasamadhis de la mayoría de los Siddhas. Nandi también se coloca antes de Achivalingam. En días posteriores a los seguidores de los Siddhas les gusta tomar samadhi bajo ese Nandi.

En el perro callejero de Kattputtur Narayana Brahmendra, donde falleció Narayana Brahmendra, hay un Sisyai samadhi de Narayana Brahmendra directamente debajo del Nandi.

Jeevasamadhis de dieciocho Siddhas 

 Agasthiyar - Thiruvananthapuram
 Konkanar - Tirupati
 Sundaranar-Madurai
 Karuvurar - Karur
 Thirumool - Chidambaram
 Dhanwandri - Templo Vaitheeswaran
 Korakar - Poiyur
 Kutambai Siddhar-Mayavaram
 Adhikadar - Thiruvannamalai
 Ramadev - Alagarmalai
 Kamalamuni - Tiruvarur
 Chattamuni - Thiruvarangam
 Vanmeegar - Etikudi
 Nandidevar - Kashi
 Bambatti Siddar - Templo de Shankaran
 Póquer - Palani
 Machamuni - Tiruparangunram
 Patanjali-Tirupattur

Referencias